Az 1978-as európai Formula–2-es bajnokság volt a sorozat tizenkettedik szezonja.

Versenynaptár

Megjegyzés:

A 2., 8. és 12. versenyen két futamot rendeztek.

Végeredmény

Formula–2-es szezonok
F